Domani smetto – album degli Articolo 31 del 2002
 Domani smetto – singolo degli Articolo 31 del 2002
 Domani smetto – programma televisivo italiano del 2013